Kloster La Joie steht für folgende Klöster in Frankreich:

 Kloster La Joie (Nemours), Zisterzienserinnenabtei in Saint-Pierre-lès-Nemours, Département Seine-et-Marne
 Kloster La Joie Notre-Dame, Kloster der Trappistinnen in Campénéac, Département Morbihan, siehe Kloster Campénéac

Zisterzienserinnenabtei La Joie steht für:

 Zisterzienserinnenabtei La Joie (Berneuil-sur-Aisne) in Berneuil-sur-Aisne, Département Oise
 Zisterzienserinnenabtei La Joie (Hennebont) in Hennebont, Département Morbihan